Анато́лий Алекса́ндрович Петро́в:
 Петров, Анатолий Александрович (1913—1992) — советский химик-органик.
 Петров, Анатолий Александрович (1936—2011) — советский и российский инженер, конструктор.